SDZ, S.D.Z. of sdz kan verwijzen naar:

 AVV SDZ, een voetbalclub uit de Nederlandse stad Amsterdam;
 S.D.Z. (Utrecht) (Samenwerking Doet Zegevieren), een voormalige worstelvereniging uit de Nederlandse stad Utrecht;
 Sloveense Democratische Bond, (Sloveens: Slovenska demokratična zveza), een voormalige Sloveense politieke partij.
 sdz, de ISO 639-3-code voor het Sallands.
 Syndicaat der Zelfstandigen & KMO's